Friture peut désigner :
 friture : mode de cuisson ;
 friture : en Belgique le lieu où l'on vend, et parfois consomme, des frites ;
 par métonymie, le terme désigne aussi des petits poissons destinés à être frits ;
 dans le vocabulaire téléphonique, la « friture » désigne un grésillement persistant sur la ligne.
 friture, un logiciel libre d'analyse audio en temps réel.

Références